Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1963 года проходил в Венесуэле с 20 по 30 августа 1963 года. Начиная с этого года он назывался Трофей Каракаса (Troféu Cidade de Caracas). В розыгрыше приняли участие три клуба. Они играли каждый с каждым по два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

Примечания

См. также 
 Малый Кубок мира-63 на сайте RSSSF

1963
Футбол в Южной Америке в 1963 году
1963 год в Венесуэле
Август 1963 года
Международные соревнования по футболу в Венесуэле